Архиепархия Медельина () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Медельин, Колумбия. В митрополию Медельина входят епархии Калдаса, Хирардота, Херико, Сонсон-Рионегро. Кафедральным собором архиепархии Медельина является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии..

История 
4 февраля 1868 года Святой Престол издал декрет «Apostolici ministerii», которым учредил епархию Медельина, выделив её из епархии Антиокии (сегодня — Архиепархия Санта-Фе-де-Антиокии). В этот же день епархия Медельина вошла в митрополию Боготы. 16 апреля 1875 года епархии Медельина была передана часть территории епархии Антиокии.

11 апреля 1900 года епархия Медельина передала часть своей территории для образования новой епархии Манисалеса (сегодня — Архиепархия Манисалеса).

24 февраля 1902 года епархия Медельина была возведена в ранг архиепархии.

18 марта 1957 года, 18 июня 1988 года архиепархия Медельина передала часть своей территории для образования новым епархиям Сонсона (сегодня — Епархия Сонсон-Рионегро), Калдаса и Хирардота.

Ординарии архиепархии 
 епископ Valerio Antonio Jiménez (13.03.1868 — 29.03.1873);
 епископ José Joaquín Isaza Ruiz (29.03.1873 — 29.12.1874);
 епископ José Ignacio Montoya Palacio (17.04.1876 — 16.07.1884);
 епископ Bernardo Herrera Restrepo (27.03.1885 — 4.06.1891) — назначен архиепископом Санта-Фе в Новой Гранаде;
 архиепископ Joaquín Pardo Vergara (22.01.1892 — 14.11.1904);
 архиепископ Manuel José Cayzedo Martínez (14.12.1905 — 22.06.1937);
 архиепископ Tiberio de Jesús Salazar y Herrera (22.06.1937 — 1942);
 архиепископ Joaquín García Benítez C.I.M. (14.05.1942 — 28.09.1957);
 архиепископ Tulio Botero Salazar C.M. (8.12.1957 — 2.06.1979);
 кардинал Альфонсо Лопес Трухильо (2.06.1979 — 9.01.1991);
 архиепископ Héctor Rueda Hernández (7.11.1991 — 13.02.1997);
 архиепископ Alberto Giraldo Jaramillo P.S.S. (13.02.1997 — 16.02.2010);
 архиепископ Рикардо Антонио Тобон Рестрепо (16.02.2010 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3 
 Декрет Apostolici ministerii, Pii IX Pontificis Maximi Acta. Pars prima, Vol. V, Romae 1871, стр. 359
 Per la data di elezione del vescovo Montoya Peláez, Diálogo, стр. 71 
  G. de Hoyos, Per la data di morte del vescovo Montoya Peláez, Guia ilustrada de Medellín, 1916

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Информация  

Католические епархии Колумбии